Garay est un nom propre basque et hongrois qui peut faire référence à :

Étymologie 
Garay est un dérivé du mot basque garai qui signifie « élevé ». On trouve également le patronyme , composé de etxe (prononcé ètchè) qui signifie « maison » et de garai. Le patronyme Etchegaray signifie donc « celui qui habite dans la maison sur une hauteur ».

Toponyme

Garay, département de la province de Santa Fe.

Garay, nom espagnol de Garai, commune de la Communauté autonome du Pays basque.

Patronyme 

 Diego Héctor Garay, footballeur argentin ;
 Ezequiel Garay, footballeur argentin ;
 Hugo Hernán Garay, boxeur argentin ;
 Ismael Fuentes de Garay (dit Tito), chanteur et guitariste mexicain ;
 János Garay (1812-1853), poète hongrois ;
  ;
 Juan de Garay, conquistador espagnol ;
 Juan Gardeazábal Garay, arbitre espagnol ;
 Leslie Andrew Garay, botaniste américain ;
  (1795-1834) Première dame du Mexique, épouse de Président du Mexique Luis Quintanar ;
 Lupita Jones (née María Guadalupe Jones Garay), Señorita México 1991 et Miss Univers 1991 ;
 Martín de Garay (1771-1822), homme d'état espagnol ;
 Miguel Augusto Riffo Garay (1981-), footballeur chilien ;
 Minino Garay, percussionniste argentin ;
 Ramón Garay (1761–1823), compositeur espagnol ;
 Sindo Garay, compositeur, chanteur et guitariste cubain ;
  (1942-), producteur de musique et ingénieur du son américain.

Autres 
 Alphabet Garay, alphabet inventé en 1961.
 Garay ou Garai, nom de famille hongrois.
 Garay, type de navires de guerre à voile et rames, utilisé aux Philippines aux .

Références 

Patronyme hispanique
Homonymie de patronyme hongrois